La línea 1A es una línea de ómnibus suburbana del Área metropolitana de Montevideo en Uruguay.

Pertenece al Sistema de Transporte Metropolitano, está operada por la Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima (COPSA) y une los puntos de Terminal Baltasar Brum de la capital con la Ciudad de Canelones.

Gran parte de la flota que cubre este recorrido son los autobuses chinos Yutong o los brasileños Marcopolo.

Algunas frecuencias tienen como origen o destino la Cárcel de Canelones.

Recorridos

Ida  
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 República
 Cerro Largo
 Av. Daniel Fernández Crespo
 Circ. Palacio Legislativo
 Av. Agraciada
 San Quintín
 Av. Gral. Eugenio Garzón
 Cno. Carmelo Colman
 TERMINAL COLÓN
 Cno. Carmelo Colman
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Av. José Batlle y Ordóñez
 José Artigas
 Av. Enrique Pouey
 Ruta 5 vieja
 Gral. Artigas
 Ruta Nal. 5
 Gutiérrez Ruiz
 Zelmar Michelini
 M. Álamo de Suárez
 Treinta Y Tres
 Dr. Cristóbal Cendan
 José Batlle Y Ordóñez, hasta Julio Brunerau.
 CIUDAD DE CANELONES

Regreso  
 CIUDAD DE CANELONES
 José Batlle Y Ordóñez
 M. Álamo de Suárez
 Zelmar Michelini
 Gutiérrez Ruiz
 Ruta Nal. 5
 Gral. Artigas
 Ruta 5 vieja
 Av. Enrique Pouey
 José Artigas
 Av. José Batlle Y Ordóñez
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Cno. Carmelo Colman
 TERMINAL COLÓN
 Cno. Carmelo Colman
 Av. Gral. Eugenio Garzón
 José Mármol
 José Llupes
 Av. Agraciada
 Circ. Palacio Legislativo
 Magallanes
 Galicia
 República
 Av. Uruguay
 Ciudadela
 Paysandú
 Andes
 Terminal Baltasar Brum

Barrios servidos 

El 1A recorre los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón Norte, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Prado, Capurro, Paso Molino, Belvedere, Sayago, Colón, Colón Norte, Abayubá, La Paz, Las Piedras, El Dorado, 18 de Mayo, Progreso, Villa Felicidad, Villa Instituto Adventista, Barrio Remanso, Ruta 5 hasta Canelones.

Frecuencia 

 8 frecuencias los días hábiles.
 4 frecuencias los fines de semana.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo
Santa Lucía (Canelones)